Carbajal kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Carbajal (udde), 
 Carbajal (ö),

Spanien 

 Carbajal de Fuentes, ort, Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar